Bornemisza Boldizsár (ártánházi) (15. sz.) földesúr
Bornemisza Boldizsár (kápolnai) ( ?–1608) erdélyi nemes, főispán